Wöhrbach ist ein Gewässername:
 Wöhrbach (Hammerstadtgraben), Oberlauf des Hammerstadtgrabens bis zum Ortsteil Holzingen, linker Zufluss der Schwäbischen Rezat gegenüber Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Großer Wöhrbach, rechter Auenzufluss des rechten Zweigs der Ilm (Abens) bei Ilmmünster, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Wöhrbach (Loisach), rechter Zufluss der Loisach bei Achrain, Markt Murnau am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

 Wörbach (Kreuzbach), linker Zufluss des Kreuzbach (Werse) bei Kuhlenkötter, Handorf, Stadt Münster, Regierungsbezirk Münster, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Wehrbach